Вечная мерзлота — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания, располагающаяся на севере Аляски, Канады, Европы, Азии и островах Северного Ледовитого океана.

 Вечная мерзлота (альбом) — альбом группы «Монгол Шуудан».
 Вечная мерзлота (фильм) () — фильм Аку Лоухимиес 2005 года.